Szilágyi Péter (1921–1999) irodalomtörténész
 Szilágyi Péter (1937–2019) sakkozó, edző, újságíró
 Szilágyi Péter (1945) jogtudós, egyetemi tanár
 Szilágyi Péter (1954–2013) zenetanár, karmester, politikus
 Szilágyi Péter (1971) operatőr
 Szilágyi Péter (1981) jogász, politikus
 Szilágyi Péter (1988) labdarúgó